Фрезе — голландско-немецкая фамилия. Произошла от названия народа — фризы.

Представители фамилии 
 Фрезе, Август Устинович (1826—1884) — врач, профессор психиатрии в Казанском университете.
 Фрезе, Адриан Генрих (1715—1779) — бургомистр города Ревеля.
 
 Фрезе фон, Алексей Андреевич (1789—1860) — действительный статский советник, сын Генриха фон Фрезе, выпускник МГУ, кавалер ордена Св. Станислава.
 Фрезе, Вадим Иванович (1932—2004) — доктор биологических наук, профессор, заведующий Лабораторией «Фауны и систематики паразитов» Института паразитологии РАН.
 Фрезе, Генрих (Фридрих) Петрович (1728—1795) — хирург, статский советник, в 1780—1784 гг. был директором Императорского воспитательного дома в Петербурге.
 Фрезе фон, Генрих (1748—1809) — врач, сын Адриана Генриха Фрезе, директор русского армейского госпиталя, кавалер ордена Св. Владимира, первый профессор акушерства в Московской медико-хирургической академии.
 Фрезе, Пётр Александрович (1844—1918) — русский изобретатель, один из конструкторов первого российского автомобиля.
 Фрезе, Христиан (1764—1836) — купец, основатель первой ситцевой мануфактуры в Ревеле.
 Фрезе, Эдгар (1944—2015) — немецкий композитор и музыкант, лидер группы «Tangerine Dream».
 Фрезе, Юстус Бенедикт (1796—1861) — обер-пастор в городе Ревель.

См. также 
 Механический завод Фрезе